Алексе́й Андре́евич Куприя́нов (1908—1990) — советский велогонщик, выступал на всесоюзном уровне в 1930-х — 1940-х годах. Представитель спортивного общества «Динамо», многократный чемпион Москвы, чемпион СССР в командной гонке преследования, заслуженный мастер спорта СССР (1938). Также известен как тренер и спортивный руководитель.

Биография 
Родился 19 февраля 1908 года в Москве. Активно заниматься велоспортом начал в раннем детстве, состоял в команде добровольного спортивного общества «Динамо».

Первого серьёзного успеха добился в 1928 году, когда в спринте одержал победу на первой всесоюзной Спартакиаде. Впоследствии неоднократно становился чемпионом Москвы в спринте (1931, 1934—1936, 1938) и в командной гонке преследования (1932, 1935). Из-за начавшейся Великой Отечественной войны вынужден был прервать спортивную карьеру, однако затем вернулся в спорт и продолжил выступать на высоком уровне, в частности, в 1944 году в командном преследовании выиграл чемпионат СССР. За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта СССР».

Окончив Высшую школу тренеров при ГЦОЛИФК (1937), Куприянов занимался подготовкой молодых спортсменов. После завершения спортивной карьеры в  период 1949—1968 занимал должность председателя федерации велосипедного спорта СССР, также в 1960—1973 годах был председателем центрального совета общества «Динамо», в период 1965—1977 находился на посту вице-президента Международного союза велосипедистов (УСИ), входил в организационный комитет летних Олимпийских игр 1980 года. В поздние годы написал несколько книг на спортивную тематику, в том числе «50 лет в спорте» (1978) и «Велоспорт — моя жизнь» (1987). Награждён орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, трижды кавалер ордена «Знак Почёта».

Умер 19 июня 1990 года, похоронен на сороковом участке Ваганьковского кладбища в Москве.

Примечания 

Велогонщики СССР
Чемпионы СССР по велоспорту
Тренеры СССР по велоспорту
Заслуженные мастера спорта СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище